Микрокалькулятор «Электроника МК90» — советская портативная электронно-вычислительная машина на основе оригинального энергоэффективного асинхронного микропроцессорного набора серии 588. Имеет встроенный интерпретатор языка Бейсик. По некоторым данным, имела систему команд схожую с PDP-11. Прототип был разработан в 1986 году. Для расширения функциональности под «Электронику МК90» выпускалась док-станция «Электроника МК-92». 

Производился в Минске на заводе «Электроника».

Технические характеристики 
 Процессор: энергоэффективный асинхронный 16-разрядный, серии 588, микропрограммный код адаптирован к системе комманд DEC PDP-11
 Память: ОЗУ 16 кБ (пользователю доступно 11824 байта в версии BASIC 1.0 или 12248 байт в версиях BASIC 2.0 и 2.1), ПЗУ 32 кБ (с интерпретатором Бейсика)
 Дисплей: жидкокристаллический, 120 × 64 точек или 8 строк по 20 символов, размер информационного поля 110х60 мм (диагональ 127 мм, примерно 5 дюймов).
 Клавиатура: 63 клавиши
 Питание: 4 элемента AA или внешний блок питания 220 В. Штатно — 4 никель-кадмиевых аккумулятора типа «НКГЦ-0,45 II C» или «НКГЦ-0,5-II C» ~1,2 В, 450 мА*ч или 500 мА*ч, соответственно.
 Зарядное устройство: типа «Электроника ЗУ-01М» для аккумуляторов НКГЦ, потребляемая мощность 0,6 ВА
 Блок питания: марки «Электроника Д2-37Б».
 Энергопотребление: 5 В, 0,55 Вт
 Технические условия: ТУ бК0.310.095
 Размеры: 255 × 100 × 33,5 мм
 Масса: не более 550 г
 Масса комплекта: 1,6 кг

Описание 
Построен на основе оригинального советского 16-разрядного асинхронного микропроцессорного комплекта — АЛУ КА588ВС2 с набором управляющей памяти на КА588ВУ2, периферийных микросхем серии КА1835 и ОЗУ статического типа на базе КА537РУ10. 

Экран жидкокристаллический ИЖГ80-120х64 производства завода "Интеграл". Система команд совместима с микроЭВМ «Электроника-60»

В комплект устройства входят два подключаемых модуля внешней энергонезависимой памяти МПО-10 (в некоторых источниках упоминается модуль «СМП 92-0/92-I/92-II» — Сменный Модуль Памяти) объёмом по 10 Кбайт. Энергонезависимость обеспечивалась встроенной литиевой батареей типа CR2016. На одном из таких модулей можно было найти игру Тетрис, написанную в машинных кодах, или набор тестовых программ. К сожалению, ввиду того, что батареи CR2016 со временем разрядились, тестовые программы для МК-90 считаются утраченными. Помимо модуля МПО (модуль памяти оперативной) выпускался и МПП (модуль памяти постоянной, эта память энергонезависимая и сделана на ПЗУ), на котором были обнаружены следующие игры: «Тетрис», «Пакман», «Бокс», «Шахматы», «Головоломка», «Змея», «Космос», «Теннис» и «Ханойская башня».

Сейчас существует Устройство чтения/записи картриджей памяти для Arduino.

Есть возможность подключения док-станции Электроника МК-92, оснащённой перьевым четырёхцветным графопостроителем и выходом на бытовой магнитофон. Было заявлено, что МК-92 будет поддерживать вывод на бытовой телевизор, но эта возможность так и не была реализована. К док-станции штатно могут быть подключены МК-90, поставляемые с этой док-станцией (версия 2.0). Микрокомпьютеры с версией 1.0 программного обеспечения, подключаются к МК-92 только с использованием специального СМП с патчем для работы с микроплоттером, при этом, с магнитофоном устройство работать не будет.

Первоначально цена МК-90 должна была равняться 500-800 рублей.

Цена устройства была слишком большой для рядовых потребителей — 3500 рублей в 1988 году, 2600 — в 1990, 1500 — в 1991. В 1991 году эта сумма превышала полугодовую зарплату среднего советского гражданина.

По-видимому, развитием модели МК-90 является микрокомпьютер Электроника МК-98 на основе процессора ЭКР1834ВМ86, совместимого с классическим процессором i80C86. Серийное производство МК-98 не было налажено (микрокомпьютер существовал только в опытных образцах).

Если в главном меню нажать клавишу «Т», то произойдет запуск внутренней программы тестирования калькулятора (см. фото).

В области ПЗУ устройств с Бейсиком версии 2.0 лежит код, указывающий авторов прошивки Авторы: Клименков, Наумова, Фандеева, Кондратенко, Ершова, Шестак, Денисевич, Савченко

Фотографии 

На этих фотографиях изображён полностью рабочий экземпляр, который сохранился со времён СССР, пролежав на складе, датирован «Январь 1991 года по оттиску на дне ЭВМ» и «Март 1991 года по упаковке и ОТК».

Примечания

См. также 
 «Электроника (торговая марка)»
 Список советских калькуляторов
 Электроника МК-85

Ссылки 

 Фотографии внутренностей МК 90 в составе комплекса МК 92
 Museum of Soviet Calculators — Elektronika MK-90
 ELEKTRONIKA MK 90
 MK-90 хакинг
 Эмулятор МК-90 от Piotr Piatek
 Как создавался МК-85
 Сайт коллекционера Сергея Фролова
 Клуб любителей калькуляторов
 Игры для МК-90 от Сургутского Сергея
 История советских калькуляторов
 Ссылка на видео с МК-90
 Электроника МК-90 — железные призраки прошлого

Советские программируемые микрокалькуляторы
Мобильные компьютеры
Компьютеры СССР